Grofija Zeeland ( ) je bila grofija Svetega rimskega cesarstva v Nizozemskih deželah. Zajemala je območje v delti Scheldt in Meuse, ki približno ustreza sodobni nizozemski provinci Zeeland. Grofija Zeeland ni vključevala regije Zeelandske Flandrije, ki je bila del Flandrije; nasprotno, sodobna provinca Zeeland ne vključuje Sommelsdijk, zgodovinsko del okrožja Zeeland.

Zgodovina 

Zgodovinsko gledano je bilo območje pogosto pod vplivom svojih močnejših sosedov, Grofija Holandija, Grofija Hainaut in Grofija Flandrija. Leta 1012 je cesar Henrik II. sveti francoskemu grofu Balduin IV. Flandrijskemu  v fevd podelil Zeeland, nakar sta bili obe grofiji vladani po personalni uniji, ki ji je od začetka nasprotovala severna Holandija. Leta 1167 je izbruhnila vojna med grofijami, po kateri je moral holandski grof Floris III. priznati prevlado grofa Filipa I. Flandrijskega v Zeelandu. Holandski grof Floris IV. (1222-1234) je ponovno osvojil Zeeland, ki ji je po nasledniku grofu Florisu V., sinu Viljema II. Holandskem, leta 1256 v personalni uniji vladal s Holandijo.

S Pariško pogodbo iz leta 1323 med Flandijo in Hainaut-Holandijo se je grof Flandrije odpovedal zahtevkom do Zeelanda in priznal grofa Holandije kot grofa Zeelanda. Kljub temu je Zeeland ostala ločena upravna enota, ki je bila pod upravo holandskih grofov. Leta 1432 ga je priključil burgundski vojvoda Filip Dobri in postal del burgundske Nizozemske. Po smrti Marije Burgundske leta 1482 je bil Zeeland po Senliški pogodbi ena od sedemnajstih provinc v lasti Habsburške hiše, ki se je leta 1512 pridružila Burgundskemu krogu .

Po osemdesetletni vojni je bil Zeeland ena od združenih provinc Nizozemske republike, ustanovljene leta 1581. Tako pred kot po nizozemski neodvisnosti je Zeeland delil nekatere institucije z državami Holandije in Zahodne Frizije, kot so vrhovno sodišče, vrhovni svet Holandije, Zeeland in Zahodna Frizija, potem ko so se severne province odstranile iz cesarske oblasti in jurisdikcije. Velikega sveta Mechelena.

Po ustanovitvi Generalnih stanov Nizozemske leta 1583 je Middelburg sprva postal kraj zbiranja. Od leta 1585 pa so se sestajali v Haagu. Kot (teoretično) neodvisna (delna) država je grofija Zeeland prenehala obstajati pod Batavsko republiko leta 1795, ko je postala departament. Skupaj z Zeelandsko Flandrijo danes tvori provinco Zeeland.

Zeelandski vladarji

Mesta v grofiji Zeeland 
Glasovalna mesta po pomembnosti:

 Middelburg (1217)
 Zierikzee (1248)
 Reimerswaal (1374) do 1574 glasovanje v Stanovih Zeelanda,
 Goes (1405)
 Tholen (1366)
 Vlissingen (1315) glasovanje v Stanovih Zeelanda od leta 1574 naprej
 Veere (1355) glasovanje v Stanovih Zeelanda od leta 1574 naprej

Majhna mesta (brez sedeža v Stanovih Zeelanda:

 Arnemuiden (1574)
 Brouwershaven (1477)
 Domburg (1223)
 Kortgene (1431)
 Sint Maartensdijk (1491)
 Westkapelle (1223)

Poglej tudi 

 grof Holandski

Zgodovina Nizozemske